Kulun bezeichnet:

 Kulun (See), See in Kirgisistan
 Kulun (Tar), Zufluss des Qoradaryo-Quellflusses Tar in Kirgisistan
 Stadt in der VR China, siehe Hure (Großgemeinde)